Серебрийский — фамилия.

Известные носители 

 Серебрийский, Александр Самойлович (1921—1988) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1966).
 Серебрийский, Аркадий Давидович (1900—) — полковник, начальник политотдела 369-ой стрелковой дивизии.
 Серебрийский, Иосиф Яковлевич — профессор, заведующий кафедрой детских болезней Ростовского университета.
 Серебрийский, Яков Моисеевич (1913—1989) — советский учёный в области механики, доктор технических наук (1943), профессор. Лауреат Сталинской премии (1943) и Ленинской премии (1961).